Santo Antônio do Içá kan syfta på:

Brasilien 

 Santo Antônio do Içá (kommun), Amazonas, 

 Santo Antônio do Içá (ort), Amazonas,